Zavala je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u udubine (depresije) na dnu otvorenog mora kao što su korito, jarak, uleknina i podmorski zaljev. Zavala je široka morska udubina.

Izvori 

Geomorfologija